Важа:

 Важа — река в России, в Архангельской области, приток Чурьеги.
 Важа — река в России, в Вологодской области, приток Луженьги.
 Важа — река в России, протекает в Карелии, приток Важинки.
 Важа — озеро в Белоруссии, в Витебской области.

Другое 
 Важа — грузинское мужское имя
 Важа Пшавела — известный грузинский писатель и поэт XIX века.
 Важа-Пшавела — станция метро Тбилисского метрополитена.

См. также 
 Важжова